Soči je lahko:

 Soči (rusko: Со́чи), popularno rusko letovišče
 Soči, pesnitev Simona Gregorčiča